Риау () — провинция в Индонезии, на острове Суматра. На северо-востоке имеет морскую границу с Малайзией, а также с индонезийскими провинциями: на востоке c Островами Риау, на юге — с Джамби, на юго-западе — с Западной Суматрой, на северо-западе — с Северной Суматрой.

Административный центр — город Пеканбару. Население — 6 394 087 чел. (на 2020 год).

Острова Риау были выделены в особую провинцию в 2004 году.

Административное деление 
Провинция Риау делится на 10 округов и 2 городских муниципалитета:

Экономика 
На территории провинции открыто и эксплуатируется несколько нефтяных месторождений. В том числе «Дури» и «Минас», открытые в 1944 году.

Примечания